IF eller if henviser til forskellige artikler:
 Idrætsforening – ofte forkortet IF i navne på idrætsforeninger
 if – en engelsk konjuktion der svarer til dansk hvis eller om
 If Skadeforsikring – et nordisk forsikringsselskab
 IF-båd – er en 26-fods sejlbåd
 I-faktoren – videnskabelig status bestemmelse
 Château d'If – slottet/fængsels-øen If nær Marseille, kendt fra bl.a. Greven af Monte Cristo.